Svjetsko momčadsko prvenstvo u tenisu je međunarodno tenisko natjecanje u organizaciji ATP-a. Održava se od 1978. godine i drugo je po prestižnosti natjecanje u muškom tenisu poslije Davis Cupa.
Svake godine, nacije čija 2 prvoplasirana igrača imaju kombinirano najbolje rankinge u protekloj godine, natječu se na ovom prvenstvu.
Natjecanje se održava u Düsseldorfu u Njemačkoj.

Dosadašnji pobjednici

Vidi još 
 Fed Cup
 Davis Cup
 Hopman Cup

Vanjske poveznice 

Službene stranice 

Svjetska teniska natjecanja državnih reprezentacija
tenis